Tlas oder Tlás steht für:

 Tlás, altägyptischer König, siehe Wadjenes

Tlas ist der Familienname folgender Personen:

 Manaf Tlas (* 1964), syrischer Brigadegeneral
 Mustafa Tlas (1932–2017), syrischer Politiker und Verteidigungsminister